Jméno a příjmení Karel Špaček má více nositelů:

 Karel Špaček (ekonom) (* 1930) – český ekonom a politik, ministr financí ČR
 Karel Špaček (inženýr) (1866–1937) – český inženýr, rektor ČVUT
 Karel Špaček (poslanec Říšské rady) (1838–1898) – český právník, archeolog a politik, poslanec Říšské rady